Klasyfikacja medalowa Island Games 2011 jest zestawieniem medalowych zdobyczy krajów uczestniczących w Island Games 2011 na wyspie Wight (Anglia). Rozdano w sumie 580 medali zawodnikom z 21 krajów. Konkurencje odbyły się w dniach 25 czerwca - 1 lipca 2011.

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Klasyfikacja medalowa na oficjalnej stronie wyników Island Games 2011 

Island Games 2011